Infrařád (infraordo, angl. infraorder) je jednou z mnoha doplňkových taxonomických kategorií v biologické klasifikaci (třídění) organismů. Ze základních systematických jednotek je jí hierarchicky nejblíže řád (ordo). V klasické linnéovské hierarchii je používán jak v botanické, tak i v zoologické systematice. Například v klasifikaci řas se pro infrařád používá koncovka -aria. Uplatňuje se v klasifikaci jak recentních, tak i vyhynulých organismů (tedy v systematické paleontologii).

Příkladem infrařádu jsou ploutvonožci.

Biologická systematika